Ahuateno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuateno, Ixtacamaxtitlán, Puebla, 
 Ahuateno, Cuetzalan del Progreso, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar